TVZ - Telewizja Zabrze – lokalna telewizja, nadająca swój program przez 24 godziny w sieci kablowej Vectra na terenie aglomeracji górnośląskiej. Powstała 19 października 1992 roku. Program dociera do widzów następujących miast: Zabrze, Ruda Śląska, Bytom, Gliwice, Radzionków, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry. Program emitowany jest analogowo na kanale S-10 oraz cyfrowo na kanale 117-cyfrowego dekodera. W 2010 roku rozpoczęto emisję programów w formacie 16:9. 

Codziennie od poniedziałku do piątku emitowane są lokalne wydarzenia, sport, program publicystyczny, poza tym stałe pozycje w ramówce:
 Kuchnie Świata
 Kawiarenka Literacka
 Wokół Nas
 Extremalnie
 Magazyn Filmowy
 Magazyn Kulturalny
 Pozytywnie Zakręceni
 Raport Policyjny
 Przyjaciel potrzebny od zaraz
 Talent młodość , sztuka
 Horoskop
 Prosto ze stadionu

Linki zewnętrzne 
 oficjalna strona internetowa TVZ - Telewizja Zabrze. [dostęp: 2010-10-16].

Stacje sieci kablowej Vectra
Media na Śląsku